Ходиев — узбекская фамилия. Известные носители:
 Ходиев, Сайфутдин Ибадуллаевич (род. 1950) — советский самбист, чемпион мира.
 Ходиев, Собир (род. 1972) — советский и узбекистанский футболист.
 Ходиев, Махмуд Максудович (1904—1938) — узбекский советский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.